У третьому розіграші Кубка України з футболу сезону 1993/94 року взяли участь 80 команд. Проходив з 1 серпня 1993 року по 29 травня 1994 року.

Учасники

Перелік матчів

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994

Джерела 
 Кубок України 1993/1994 — Офіційний сайт ФФУ 
 Кубок Украины 1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 
 Кубок Украины 1993—1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 Кубок Украины 1993/94 г. — КЛИСФ 
 Футбол. Кубок Украины 1993/94, все матчи — WildStat 
 Інформація про фінал 

1993 у футболі
1994 у футболі
Кубок України з футболу